Вотрин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Вотрина.
 Вотрин, Валерий Генрихович (род. 1974) — русский писатель, переводчик.
 Вотрин, Минни (1886—1941) — американская женщина-миссионер известная тем, что во время Нанкинской резни помогала китайским женщинам и детям.